Маммилля́рия () — один из крупнейших родов в семействе Кактусовые. Сегодня в нём насчитывается 185 видов, по количеству которых род Mammillaria входит в тройку самых многочисленных, наряду с родами Opuntia и Echinopsis.

Впервые маммиллярия была описана Карлом Линнеем под названием Cactus mammillaris в 1753 году в труде Species plantarum. В 1812 году британский исследователь кактусов Адриан Хэуорт, основываясь на виде Cactus mammillaris, описал род Mammillaria и включил в него 5 видов. Название рода происходит от написания  — сосо́к , что указывало на сосочковатость стеблей — одну из отличительных особенностей растений. Таким образом, с точки зрения орфографии название Mammillaria с двумя «m» неправильное, но в 1930 г. оно было внесено в список консервируемых названий родов .

Большинство видов маммиллярий обитают в Мексике, но некоторые виды растут на юге США, в Вест-Индии, Колумбии, Венесуэле, Гватемале и Гондурасе.

Биологическое описание 

Маммиллярия — обычно некрупные растения, неветвящиеся или ветвящиеся, порой образующие подушки диаметром до 1 м, иногда - геофиты. Стебли уплощенно-шаровидные, шаровидные или цилиндрические, от 1 до 20(-30) см в диаметре и от 1 до 40(-50) см высотой  (более 1 метра – у одного из представителей рода Cochemiea, C.poselgeri, включенных в род маммиллярия), с сосочками, расположенными по спирали, число которых может служить одним из отличительных признаков конкретного вида. Сосочки цилиндрические, конические, пирамидальные, редко яйцевидные. У некоторых видов есть млечники. Корни разветвленные или реповидные.

Отличительной чертой растений рода маммиллярия является специфическое строение ареолы, которая разделена на две пространственно разграниченные части. Такие ареолы называются диморфными. В части ареолы, расположенной на верхушке сосочка, обычно формируются колючки (очень редко цветки), а часть, расположенная в пазухе сосочка, - аксилла - всегда свободна от жестких колючек, хотя часто в ней образуется опушение, волоски и/или щетинообразные колючки, в ней формируются цветки и боковые побеги. У целого ряда видов опушение в аксиллах появляется или становится более выраженным с наступлением генеративного возраста, порой особенно в аксиллах, в которых формируются цветки, так что на растениях образуются кольцеобразные участки, покрытые более густым опушением и волосками.

Колючки очень разнообразны по количеству, цвету, толщине, строению. У большинства видов есть как радиальные, так и центральные колючки. Радиальные колючки обычно тоньше, короче и светлее центральных. Есть виды без центральных колючек (Mammillaria egregia, Mammillaria herrerae), очень редко у взрослых растений нет радиальных колючек, есть виды со слабо различающимися между собой радиальными и центральными колючками. Центральные колючки бывают прямые, изогнутые, у ряда видов - с крючковидными кончиками.

Цветки маммиллярий формируются меристемой аксилл верхней части побегов. Колокольчатые или воронковидные. Обычно мелкие, 1-2 см диаметром, но у ряда видов имеют размер 3-4 см и более (до 7 см у представителей рода Krainzia, включенного в род маммиллярия). Околоцветник белый, беловато-зеленый, коричневатый, разных оттенков желтого, розового и розово-маджентового (чисто красные цветки – у представителей родов Cochemiea и Mamillopsis, включенных в род маммиллярия). Околоплодник голый, без чешуек (брактей). Тычинки многочисленные. Столбик один.

Образующиеся после оплодотворения плоды развиваются в стебле, по мере созревания увеличиваются и становятся заметными. У некоторых видов зрелые плоды полностью скрыты в стебле (Mammillaria theresae). Плоды ягодообразные, высыхающие, булавовидные или удлиненные, обычно разных оттенков красного, также бывают беловатые, желтоватые, зеленоватые или коричневатые. Длина плодов обычно составляет от 5 до 50 мм, диаметр — от 2 до 9 мм.
Размер семян от 0,8 до 1,4 мм в зависимости от вида. Семена разных оттенков коричневого и черного.
Многие виды самоопыляемые.

Основное число хромосом n=11. Большинство видов – диплоиды (2n=22), есть полиплоиды (4n=44, 6n=66).

Маммиллярии имеют разнообразные колючки и привлекательные цветки, многие начинают цвести при небольшом размере побегов, поэтому весьма популярны среди любителей кактусов. Большинство маммиллярий - простые в культуре, хотя некоторые виды относятся к довольно сложным для выращивания.

Классификация 

Род Mammillaria объединяет большое количество разнообразных по внешнему строению и экологическим требованиям растений, многие специалисты по-разному рассматривали его объем и классификацию: выделялись разные количества таксонов внутриродового ранга (подроды, секции, серии); какие-то виды то выделялись в самостоятельные роды, то снова включались в род маммиллярия.

Ранние классификации рода делали Pfeiffer (1837), Salm-Dick (1845), Engelmann (1856) и Schumann (1898). Род Mammillaria тогда включал таксоны, которые позже отнесли к самостоятельным родам, например: Coryphantha и Ariocarpus. В XX веке публиковались классификации следующих авторов: Бриттон и Роуз (1923), которые разделили род на 9 отдельных родов разного объема, в том числе монотипные Mamillopsis, Bartschella, Phellosperma и Solisia; Berger (1929); Buxbaum (1951-1956); Moran (1953).

Последующие, более современные обработки рода публиковали D.Hunt и J.Luthy. Д.Хант рассматривал род маммиллярия в более широком смысле, включив в него роды, выделенные Бриттоном и Роузом. В роде маммиллярия Д.Хант (1981) признавал 6 подродов, внутри подрода маммиллярия – 3 секции и 14 серий (рядов). Его система стала основой для работ последующих знатоков-любителей - W.Reppenhagen (1987) и Pilbeam (1999). Й.Люти, в отличие от Д.Ханта, который взял за основу систему К.Шумана, основывался на морфологических, биохимических и экологических данных 115 видов, подвидов, разновидностей и форм. В его системе в роде маммиллярия выделяется 4 подрода, 7 секций и 22 серии, а по другим данным, Люти выделял в роде 5 подродов.

В настоящее время ситуация такова, что, вероятно, будет найдено лишь небольшое количество новых видов (из примерно двадцати таксонов, описанных после 2000 г., лишь один - Mammillaria bertholdii - является заметным в морфологическом отношении), в то же время неразбериха с названиями, созданная сборщиками растений и питомниками, будет приведена в определённый порядок. Многие названия, использовавшиеся для обозначения растений, едва отличающихся признаками колючек или цветков, в соответствии с правилами номенклатуры признаны синонимами, либо недействительными. Количество таксонов, в какой-то момент превышавшее 500, сегодня стало меньше 200. Некоторые родственные роды (например, Dolichothele, Mammillopsis, Krainzia) были снова включены в род маммиллярия, самостоятельный статус других (Coryphantha, Escobaria) подтверждён.

В настоящий момент ведутся интенсивные генетические исследования родственных связей между представителями рода, и предварительные результаты пока опубликованы примерно по ста с небольшим таксонам. По этим данным род не является монофилетичным, и, видимо, будет разделён на два рода, один из которых – Cochemiea, последний, возможно, будет включать кочемии, Ortegocactus и Neolloydia, и часть маммиллярий клады А.
 
В основной группе видов рода предыдущие классификации (Ханта и Люти), судя по молекулярным данным, были не вполне успешны в установлении филогенетических отношений между видами. Некоторые виды казались более близкородственными благодаря конвергенции морфологических признаков.

Требуются дальнейшие исследования, в которых нужно привлечь материал большего количества видов родов корифанта и эскобария, а также рода маммиллярия. Нужно добавить материал как быстро эволюционирующих последовательностей хлоропластной и ядерной ДНК, так и медленно эволюционирующие маркеры для повышения статистической поддержки основных узлов дерева .

Синонимы 
В состав рода Mammillaria (в принятой в данной статье системе) включаются растения, в разное время включавшиеся в приведённые ниже роды. В иных системах, например, Баккеберга, роды Krainzia, Dolichothele и т. п. являются самостоятельными. Род , первый род кактусов, описанный Карлом Линнеем, в современных системах отсутствует.

 Bartschella Britton & Rose
 Cactus L.
 Chilita Orcutt
 Cochemiea (K.Brandegee) Walton
 Dolichothele (K.Schum.) Britton & Rose
 Ebnerella Buxb.
 Haagea Fric
 Krainzia Backeb.
 Lactomammillaria Fric, nom. inval.
 Leptocladia Buxb.
 Leptocladodia Buxb.
 Mamillaria F.Rchb., orth. var.
 Mamillopsis (E.Morren) F.A.C.Weber ex Britton & Rose
 Mammariella Shafer, nom. inval.
 Mammilaria Torr. & A.Gray, orth. var.
 Neomammillaria Britton & Rose
 Oehmea Buxb.
 Phellosperma Britton & Rose
 Porfiria Boed.
 Pseudomammillaria Buxb.
 Solisia Britton & Rose

Список видов 
Состав рода по различным источникам:

{| class="wikitable"
!Классификация рода по Йонасу М. Люти (1995)
!Классификация рода по Эдварду Ф. Андерсону (2005)
|- valign="top"
| align="left" |
Подрод Dolichothele
 Mammillaria baumii
 Mammillaria carretii
 Mammillaria longimamma
 Mammillaria meulaleuca
 Mammillaria sphaerica
 Mammillaria surculosa

Подрод Oehmea
 Mammillaria beneckei

Подрод Cochemiea
 Секция Archiebnerella
 Серия Phellosperma
 Mammillaria barbata
 Mammillaria guelzowiana
 Mammillaria tetrancistra
 Mammillaria wrightii
 Mammillaria wrightii subsp. wrightii
 Mammillaria wrightii subsp. wilcoxii

 Серия Zephyranthoides
 Mammillaria zephyranthoides
 Mammillaria zephyranthoides subsp. heidiae
 Mammillaria zephyranthoides subsp. zephyranthoides

 Секция Cochemiea
 Серия Anchistracanthae

 Группа Grahamii
 Mammillaria grahamii
 Mammillaria mazatlanensis
 Mammillaria sheldonii

 Группа Dioica
 Mammillaria dioica
 Mammillaria angelensis
 Mammillaria estebanensis
 Mammillaria multidigitata
 Mammillaria neopalmeri

 Группа Mainiae
 Mammillaria albicans
 Mammillaria mainiae
 Mammillaria thornberi
 Mammillaria yaquensis

 Группа Armillata
 Mammillaria armillata
 Mammillaria capensis
 Mammillaria cerralboa
 Mammillaria hutchinsoniana
 Mammillaria hutchinsoniana subsp. hutchinsoniana
 Mammillaria hutchinsoniana subsp. louisae
 Mammillaria phitauiana

 Группа Blossfeldiana
 Mammillaria blossfeldiana

 Серия Bartschella
 Mammillaria boolii
 Mammillaria insularis
 Mammillaria schumanii

 Серия Cochemiae
 Mammillaria halei
 Mammillaria pondii
 Mammillaria pondii subsp. pondii
 Mammillaria pondii subsp. maritima
 Mammillaria pondii subsp. setispina
 Mammillaria poselgeri

 Секция Krainzia
 Серия Серия Herrerae
 Mammillaria albiflora
 Mammillaria herrerae
 Mammillaria humboldtii
 Mammillaria luethyi
 Mammillaria sanchez-mejoradae

 Серия Longiflora
 Группа Longiflora
 Mammillaria longiflora
 Mammillaria tepexicensis

 Группа Napina
 Mammillaria deherdtiana
 Mammillaria hernandezii
 Mammillaria napina

 Группа Saboae
 Mammillaria saboae
 Mammillaria theresae

 Секция Mamillopsis
 Mammillaria senilis

Подрод Mammillaria
 Секция Cylindricothelae
 Серия Bombycinae
 Группа Bombycina
 Mammillaria bombycina
 Mammillaria jaliscana
 Mammillaria jaliscana subsp. jaliscana
 Mammillaria jaliscana subsp. zacatecasensis
 Mammillaria berkiana
 Mammillaria guillauminiana
 Mammillaria mercadensis
 Mammillaria moelleriana
 Mammillaria perezdelarosae
 Mammillaria rettigiana
 Mammillaria sinistrohamata
 Mammillaria brachytrichion
 Mammillaria nazasensis
 Mammillaria pennispinosa
 Mammillaria weingartiana

 Группа Glassii
 Mammillaria glassii
 Mammillaria glassii subsp. glassii
 Mammillaria glassii subsp. ascensionis

 Серия Lasiacanthae
 Группа Lasiacantha'
 Mammillaria gasseriana
 Mammillaria lasciacantha
 Mammillaria lasciacantha subsp. lasciacantha
 Mammillaria lasiacantha subsp. hyalina
 Mammillaria lenta

 Группа Schiedeana
 Mammillaria aureilanata
 Mammillaria carmenae
 Mammillaria lauii
 Mammillaria plumosa
 Mammillaria schiedeana
 Mammillaria schiedeana subsp. schiedeana
 Mammillaria schiedeana subsp. dumetorum
 Mammillaria schiedeana subsp. giselae

 Серия Pectiniferae
 Mammillaria pectinifera
 Mammillaria solisioides

 Серия Proliferae
 Группа Prolifera
 Mammillaria albicoma
 Mammillaria picta
 Mammillaria picta subsp. picta
 Mammillaria picta subsp. viereckii
 Mammillaria pilispina
 Mammillaria prolifera
 Mammillaria prolifera subsp. prolifera
 Mammillaria prolifera subsp. arachnoidea
 Mammillaria prolifera subsp. texana
 Mammillaria zublerae

 Группа Vetula
 Mammillaria gracilis
 Mammillaria vetula

 Серия Sphacelatae
 Группа Sphacelata
 Mammillaria kraehenbuehlii
 Mammillaria sphacelata
 Mammillaria tonalensis
 Mammillaria viperina

 Группа Группа Oteroi
 Mammillaria oteroi

 Серия Stylothelatae
 Группа Bocasana
 Mammillaria bocasana
 Mammillaria bocasana subsp. bocasana
 Mammillaria bocasana subsp. eschauzieri
 Mammillaria erythrosperma

 Группа Crinita
 Mammillaria anniana
 Mammillaria crinita
 Mammillaria crinita subsp. crinita
 Mammillaria crinita subsp. wildii
 Mammillaria knebeliana
 Mammillaria leucantha
 Mammillaria nana
 Mammillaria nana subsp. nana
 Mammillaria nana subsp. duwei
 Mammillaria pubispina
 Mammillaria zeilmanniana

 Группа Fittkauii
 Mammillaria fittkaui
 Mammillaria limonensis
 Mammillaria mathildae

 Группа Schwarzii
 Mammillaria schwarzii

 Секция Conoidothelae
 Серия Decipiens
 Mammillaria decipiens
 Mammillaria decipiens subsp. decipiens
 Mammillaria decipiens subsp. albescens
 Mammillaria decipiens subsp. camptotricha

 Серия Heterochlorae
 Mammillaria discolor
 Mammillaria wiesingeri
 Mammillaria wiesingeri subsp. wiesingeri
 Mammillaria wiesingeri subsp. apamensis

 Серия Leptocladodae
 Mammillaria densispina
 Mammillaria buxbaumiana
 Mammillaria elongata
 Mammillaria microhelia
 Mammillaria pottsii

 Серия Polyacanthae
 Mammillaria backebergiana
 Mammillaria duoformis
 Mammillaria guerreronis
 Mammillaria magnifica
 Mammillaria matudae
 Mammillaria meyranii
 Mammillaria nunezii
 Mammillaria rekoi
 Mammillaria rekoi subsp. rekoi
 Mammillaria rekoi subsp. aureispina
 Mammillaria rekoi subsp. leptacantha
 Mammillaria spinosissima
 Mammillaria xaltianguensis
 Mammillaria xaltianguensis subsp. xaltianguensis
 Mammillaria xaltianguensis subsp. bambusiphila

 Серия Rhodanthae
 Mammillaria polythele
 Mammillaria polythele subsp. polythele
 Mammillaria polythele subsp. durispina
 Mammillaria polythele subsp. obconella
 Mammillaria rhodantha
 Mammillaria rhodantha subsp. rhodantha
 Mammillaria rhodantha subsp. fera-rubra
 Mammillaria rhodantha subsp. mollendorffiana
 Mammillaria rhodantha subsp. pringlei

 Серия Supertextae
 Группа Supertexta
 Mammillaria albilanata
 Mammillaria albilanata subsp. albilanata
 Mammillaria albilanata subsp. oaxacana
 Mammillaria albilanata subsp. reppenhagenii
 Mammillaria albilanata subsp. tegelbergiana
 Mammillaria halbingeri
 Mammillaria columbiana
 Mammillaria eriacantha
 Mammillaria haageana
 Mammillaria haageana subsp. haageana
 Mammillaria haageana subsp. elegans
 Mammillaria haageana subsp. conspicua
 Mammillaria haageana subsp. schmollii
 Mammillaria supertexta

 Группа Crucigera
 Mammillaria crucigera
 Mammillaria crucigera subsp. crucigera
 Mammillaria crucigera subsp. tlalocii
 Mammillaria dixanthrocentron
 Mammillaria flavicentra
 Mammillaria huitzilopochtlii

 Секция Mammillaria
 Серия Leucocephalae
 Группа Geminispina
 Mammillaria geminispina
 Mammillaria geminispina subsp. geminispina
 Mammillaria geminispina subsp. leucocentra
 Mammillaria hahniana
 Mammillaria hahniana subsp. hahniana
 Mammillaria hahniana subsp. bravoae
 Mammillaria hahniana subsp. woodsii
 Mammillaria klissisngiana
 Mammillaria meuhlenpfordtii
 Mammillaria perbella
 Mammillaria pseudocrucigera

 Группа Parkinsonii
 Mammillaria chionocephala
 Mammillaria formosa
 Mammillaria formosa subsp. formosa
 Mammillaria formosa subsp. microthele
 Mammillaria parkinsonii
 Mammillaria sempervivi

 Серия Mammillaria
 Группа Mammillaris
 Mammillaria mammillaris
 Mammillaria nivosa

 Группа Magnimamma
 Mammillaria compressa
 Mammillaria compressa subsp. compressa
 Mammillaria compressa subsp. centralifera
 Mammillaria gigantea
 Mammillaria orcuttii
 Mammillaria magnimamma
 Mammillaria roseoalba
 Mammillaria melanocentra
 Mammillaria melanocentra subsp. melanocentra
 Mammillaria melanocentra subsp. rubrograndis
 Mammillaria petterssonii
 Mammillaria winterae
 Mammillaria winterae subsp. winterae
 Mammillaria winterae subsp. aramberri
 Mammillaria scrippsiana
 Mammillaria uncinata
 Mammillaria boelderliana
 Mammillaria lloydii
 Mammillaria wagneriana

 Группа Standleyi
 Mammillaria bocensis
 Mammillaria lindsayi
 Mammillaria marksiana
 Mammillaria standleyi
 Mammillaria canelensis
 Mammillaria miegiana
 Mammillaria sonorensis

 Группа Brandegeei
 Mammillaria brandegeei
 Mammillaria brandegeei subsp. brandegeei
 Mammillaria brandegeei subsp. lewisiana
 Mammillaria brandegeei subsp. glareosa
 Mammillaria johnstonii
 Mammillaria evermanniana
 Mammillaria peninsularis
 Mammillaria petrophila
 Mammillaria petrophila subsp. petrophila
 Mammillaria petrophila subsp. arida
 Mammillaria petrophila subsp. baxteriana

 Группа Heyderi
 Mammillaria gaumeri
 Mammillaria grusonii
 Mammillaria heyderi
 Mammillaria heyderi subsp. heyderi
 Mammillaria heyderi subsp. gummifera
 Mammillaria heyderi subsp. hemisphaerica
 Mammillaria heyderi subsp. macdougalii
 Mammillaria heyderi subsp. meiacantha
 Mammillaria pachycylindrica
 Mammillaria parrasensis
 Mammillaria zeyeriana

 Серия Polyedrae
 Mammillaria carnea
 Mammillaria karwinskiana
 Mammillaria karwinskiana subsp. karwinskiana
 Mammillaria karwinskiana subsp. beiselii
 Mammillaria karwinskiana subsp. collinsii
 Mammillaria karwinskiana subsp. nejapensis
 Mammillaria knippeliana
 Mammillaria mystax
 Mammillaria sartorii
 Mammillaria varieaculeata
 Mammillaria polyedra
 Mammillaria voburnensis
||
 Mammillaria albicans
 Mammillaria albicoma
 Mammillaria albiflora
 Mammillaria albilanata
 Mammillaria albilanata subsp. albilanata
 Mammillaria albilanata subsp. oaxacana
 Mammillaria albilanata subsp. reppenhagenii
 Mammillaria albilanata subsp. tegelbergiana
 Mammillaria amajacensis
 Mammillaria angelensis
 Mammillaria anniana
 Mammillaria armillata
 Mammillaria aureilanata
 Mammillaria backebergiana
 Mammillaria backebergiana subsp. backebergiana
 Mammillaria backebergiana subsp. ernestii
 Mammillaria barbata
 Mammillaria baumii
 Mammillaria beneckei
 Mammillaria blossfeldiana
 Mammillaria bocasana
 Mammillaria bocasana subsp. bocasana
 Mammillaria bocasana subsp. eschauzieri
 Mammillaria bocensis
 Mammillaria boelderliana
 Mammillaria bombycina
 Mammillaria boolii
 Mammillaria brachytrichion
 Mammillaria brandegeei
 Mammillaria brandegeei subsp. brandegeei
 Mammillaria brandegeei subsp. gabbii
 Mammillaria brandegeei subsp. glareosa
 Mammillaria brandegeei subsp. lewisiana
 Mammillaria canelensis
 Mammillaria capensis
 Mammillaria carmenae
 Mammillaria carnea
 Mammillaria carretii
 Mammillaria cerralboa
 Mammillaria chionocephala
 Mammillaria coahuilensis
 Mammillaria coahuilensis subsp. coahuilensis
 Mammillaria coahuilensis subsp. albiarmata
 Mammillaria columbiana
 Mammillaria columbiana subsp. columbiana
 Mammillaria columbiana subsp. yucatanensis
 Mammillaria compressa
 Mammillaria compressa subsp. compressa
 Mammillaria compressa subsp. centralifera
 Mammillaria crinita
 Mammillaria crucigera
 Mammillaria crucigera subsp. crucigera
 Mammillaria crucigera subsp. tlalocii
 Mammillaria decipiens
 Mammillaria decipiens subsp. decipiens
 Mammillaria decipiens subsp. albescens
 Mammillaria decipiens subsp. camptotricha
 Mammillaria deherdtiana
 Mammillaria deherdtiana subsp. deherdtiana
 Mammillaria deherdtiana subsp. dodsonii
 Mammillaria densispina
 Mammillaria dioica
 Mammillaria discolor
 Mammillaria discolor subsp. discolor
 Mammillaria discolor subsp. esperanzaensis
 Mammillaria dixanthocentron
 Mammillaria duoformis
 Mammillaria ekmanii
 Mammillaria elongata
 Mammillaria elongata subsp. elongata
 Mammillaria elongata subsp. echinaria
 Mammillaria eriacantha
 Mammillaria erythrosperma
 Mammillaria estebanensis
 Mammillaria evermanniana
 Mammillaria fittkaui
 Mammillaria flavicentra
 Mammillaria formosa
 Mammillaria formosa subsp. formosa
 Mammillaria formosa subsp. microthele
 Mammillaria formosa subsp. pseudocrucigera
 Mammillaria fraileana
 Mammillaria gasseriana
 Mammillaria geminispina
 Mammillaria geminispina subsp. geminispina
 Mammillaria geminispina subsp. leucocentra
 Mammillaria gigantea
 Mammillaria gigantea subsp. gigantea
 Mammillaria gigantea subsp. flavovirens
 Mammillaria glassii
 Mammillaria glassii subsp. glassii
 Mammillaria glassii subsp. ascensionis
 Mammillaria glochidiata
 Mammillaria goodridgii
 Mammillaria grahamii
 Mammillaria grusonii
 Mammillaria guelzowiana
 Mammillaria guerreronis
 Mammillaria guillauminiana
 Mammillaria haageana
 Mammillaria haageana subsp. haageana
 Mammillaria haageana subsp. acultzingensis
 Mammillaria haageana subsp. conspicua
 Mammillaria haageana subsp. elegans
 Mammillaria haageana subsp. san-angelensis
 Mammillaria haageana subsp. schmollii
 Mammillaria hahniana
 Mammillaria hahniana subsp. hahniana
 Mammillaria hahniana subsp. bravoae
 Mammillaria hahniana subsp. mendeliana
 Mammillaria hahniana subsp. woodsii
 Mammillaria halbingeri
 Mammillaria halei
 Mammillaria heidiae
 Mammillaria hernandezii
 Mammillaria herrerae
 Mammillaria hertrichiana
 Mammillaria heyderi
 Mammillaria heyderi subsp. heyderi
 Mammillaria heyderi subsp. gaumeri
 Mammillaria heyderi subsp. gummifera
 Mammillaria heyderi subsp. hemisphaerica
 Mammillaria heyderi subsp. macdougalii
 Mammillaria heyderi subsp. meiacantha
 Mammillaria huitzilopochtli
 Mammillaria huitzilopochtli subsp. huitzilopochtli
 Mammillaria huitzilopochtli subsp. niduliformis
 Mammillaria humboldtii
 Mammillaria hutchisoniana
 Mammillaria hutchisoniana subsp. hutchisoniana
 Mammillaria hutchisoniana subsp. louisa
 Mammillaria insularis
 Mammillaria jaliscana
 Mammillaria johnstonii
 Mammillaria karwinskiana
 Mammillaria karwinskiana subsp. karwinskiana
 Mammillaria karwinskiana subsp. beiselii
 Mammillaria karwinskiana subsp. collinsii
 Mammillaria karwinskiana subsp. nejapensis
 Mammillaria klissingiana
 Mammillaria knippeliana
 Mammillaria kraehenbuehlii
 Mammillaria lasiacantha
 Mammillaria lasiacantha subsp. lasiacantha
 Mammillaria lasiacantha subsp. egregia
 Mammillaria lasiacantha subsp. hyalina
 Mammillaria lasiacantha subsp. dasyacantha
 Mammillaria lasiacantha subsp. laui
 Mammillaria lasiacantha subsp. subducta
 Mammillaria lenta
 Mammillaria limonensis
 Mammillaria lindsayi
 Mammillaria lloydii
 Mammillaria longiflora
 Mammillaria longiflora subsp. longiflora
 Mammillaria longiflora subsp. stampferi
 Mammillaria longimamma
 Mammillaria luethyi
 Mammillaria machucae
 Mammillaria magallanii
 Mammillaria magnifies
 Mammillaria magnimamma
 Mammillaria mainiae
 Mammillaria mammillaris
 Mammillaria marcosii
 Mammillaria maritima
 Mammillaria marksiana
 Mammillaria mathildae
 Mammillaria matudae
 Mammillaria mazatlanensis
 Mammillaria mazatlanensis subsp. mazatlanensis
 Mammillaria mazatlanensis subsp. patonii
 Mammillaria melaleuca
 Mammillaria melanocentra
 Mammillaria melanocentra subsp. melanocentra
 Mammillaria melanocentra subsp. linaresensis
 Mammillaria melanocentra subsp. rubrograndis
 Mammillaria mercadensis
 Mammillaria meyranii
 Mammillaria microhelia
 Mammillaria miegiana
 Mammillaria mieheana
 Mammillaria moelleriana
 Mammillaria morganiana
 Mammillaria muehlenpfordtii
 Mammillaria multidigitata
 Mammillaria mystax
 Mammillaria napina
 Mammillaria neopalmeri
 Mammillaria nivosa
 Mammillaria nunezii
 Mammillaria nunezii subsp. nunezii
 Mammillaria nunezii subsp. bella
 Mammillaria orcuttii
 Mammillaria oteroi
 Mammillaria parkinsonii
 Mammillaria pectinifera
 Mammillaria peninsularis
 Mammillaria pennispinosa
 Mammillaria perbella
 Mammillaria perezdelarosae
 Mammillaria perezdelarosae subsp. perezdelarosae
 Mammillaria perezdelarosae subsp. andersoniana
 Mammillaria petrophila
 Mammillaria petrophila subsp. petrophila
 Mammillaria petrophila subsp. arida
 Mammillaria petrophila subsp. baxteriana
 Mammillaria petterssonii
 Mammillaria phitauiana
 Mammillaria picta
 Mammillaria picta subsp. picta
 Mammillaria picta subsp. viereckii
 Mammillaria pilispina
 Mammillaria plumosa
 Mammillaria polyedra
 Mammillaria polythele
 Mammillaria polythele subsp. polythele
 Mammillaria polythele subsp. durispina
 Mammillaria polythele subsp. obconella
 Mammillaria pondii
 Mammillaria poselgeri
 Mammillaria pottsii
 Mammillaria prolifera
 Mammillaria prolifera subsp. prolifera
 Mammillaria prolifera subsp. arachnoidea
 Mammillaria prolifera subsp. haitiensis
 Mammillaria prolifera subsp. texana
 Mammillaria rekoi
 Mammillaria rekoi subsp. rekoi
 Mammillaria rekoi subsp. aureispina
 Mammillaria rekoi subsp. leptacantha
 Mammillaria rhodantha
 Mammillaria rhodantha subsp. rhodantha
 Mammillaria rhodantha subsp. aureiceps
 Mammillaria rhodantha subsp. fera-rubra
 Mammillaria rhodantha subsp. mccartenii
 Mammillaria rhodantha subsp. mollendorffiana
 Mammillaria rhodantha subsp. pringlei
 Mammillaria rhodantha subsp. santarosensis
 Mammillaria roemeri
 Mammillaria roseoalba
 Mammillaria saboae
 Mammillaria saboae subsp. saboae
 Mammillaria saboae subsp. goldii
 Mammillaria saboae subsp. haudeana
 Mammillaria saboae subsp. roczekii
 Mammillaria sanchez-mejoradae
 Mammillaria sartorii
 Mammillaria schiedeana
 Mammillaria schiedeana subsp. schiedeana Mammillaria schiedeana subsp. dumetorum Mammillaria schiedeana subsp. giselae Mammillaria schumannii Mammillaria schwarzii Mammillaria scrippsiana Mammillaria sempervivi Mammillaria senilis Mammillaria setispina Mammillaria sheldonii Mammillaria solisioides Mammillaria sonorensis Mammillaria sphacelata Mammillaria sphacelata subsp. sphacelata Mammillaria sphacelata subsp. viperina Mammillaria sphaerica Mammillaria spinosissima Mammillaria spinosissima subsp. spinosissima Mammillaria spinosissima subsp. pilcayensis Mammillaria spinosissima subsp. tepoxtlana Mammillaria standleyi Mammillaria stella-de-tacubaya Mammillaria supertexta Mammillaria surculosa Mammillaria tayloriorum Mammillaria tepexicensis Mammillaria tetrancistra Mammillaria theresae Mammillaria thornberi Mammillaria thornberi subsp. thornberi Mammillaria thornberi subsp. yaquensis Mammillaria tonalensis Mammillaria uncinata Mammillaria varieaculeata Mammillaria vetula Mammillaria vetula subsp. vetula Mammillaria vetula subsp. gracilis Mammillaria voburnensis Mammillaria voburnensis subsp. voburnensis Mammillaria voburnensis subsp. eichlamii Mammillaria wagneriana Mammillaria weingartiana Mammillaria wiesingeri Mammillaria wiesingeri subsp. wiesingeri Mammillaria wiesingeri subsp. apamensis Mammillaria winterae Mammillaria winterae subsp. winterae Mammillaria winterae subsp. aramberri Mammillaria wrightii Mammillaria wrightii subsp. wilcoxii Mammillaria wrightii subsp. wrightii Mammillaria xaltianguensis Mammillaria xaltianguensis subsp. xaltianguensis Mammillaria xaltianguensis subsp. bambusiphila Mammillaria zephyranthoides Mammillaria zublerae|}

 Литература 
 
 

 Примечания 

 Ссылки 
 Обзорная иллюстрированная статья по роду Mammillaria
 Статьи и книги по роду Маммиллярия
 Описания более 200 видов Маммиллярия
 обширная фотогалерея Маммиллярий
 Снежное сияние Маммиллярий (о белых видах)
Наиболее полный и квалифицированный на сегодня интернет-ресурс посвященный роду — mammillarias.net, где можно найти полный список таксонов рода с описаниями, карты природных ареалов и множество фотографий всех таксонов рода Mammillaria'' как в природе так и в культивации.
Большое количество информации на русском языке можно найти на сайтах cactuslove.ru Кактусы от A до Z и Кактусная полка Бунакова, включая переводы некоторых книг и статей посвящённых роду, а также множество фотографий.Последняя публикация посвящённая генетическим исследованиям рода — Butterworth, Charles A. and Robert S. Wallace. 2004. Phylogenetic studies of Mammillaria (Cactaceae)—insights from chloroplast sequence variation and hypothesis testing using the parametric bootstrap. American Journal of Botany 91: 1086—1098.

Кактусовые
Комнатные растения
Флора Южной Америки
Флора Северной Америки